Kabirow ist der Familienname folgender Personen:

 Firdaus Saripowitsch Kabirow (* 1961), russischer Marathonrallyefahrer
 Marat Midchatowitsch Kabirow (* 1956), russischer Boxer
 Muhiddin Tillojewitsch Kabirow (* 1965), tadschikischer Politiker
 Nasrullo Kabirow (* 1986), kirgisischer Fußballschiedsrichter
 Raschit Kabirow, sowjetischer Boxer